Il coraggio di vincere (Forever Strong) – film del 2008 diretto da Ryan Little
 Il coraggio di vincere – film TV del 2017 diretto da Marco Pontecorvo